Exiles (stripserie), stripserie en heldenteam van Marvel.
Exiles (Dan Fogelberg), muziekalbum van Dan Fogelberg.
Exiles (David Cross), muziekalbum van David Cross.